Pleurophragmium är ett släkte av svampar. Pleurophragmium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleurophragmium